Првенство СФР Југославије у рагбију 1984/85. је било 29. издање првенства комунистичке Југославије у рагбију. Играло се по правилима Рагбија 15. 

Титулу је освојио Челик.

Учесници

Табела

Види још 

Велика подела у рагбију

Рагби јунион

Рагби репрезентација Југославије

Референце 

Сезоне Првенства СФР Југославије у рагбију
Рагби у 1984.
Рагби у 1985.